Das Wort Verwaltungsaufwand (eine Zusammensetzung aus „Verwaltung“ und „Aufwand“) steht für:
 allgemein die Kosten für Verwaltungsaufgaben, siehe Verwaltungskosten
 speziell in der Datenverarbeitung der zusätzliche Aufwand für eine maschinelle Kommunikation, siehe Overhead (EDV)